Алексей Сергеевич Петров (12 сентября 1987, Красноярск, СССР) — российский футболист, игрок в мини-футбол. Игрок оршанского клуба «Витэн» и сборной России по мини-футболу.

Биография 
Некоторое время Петров играл на любительском уровне, пока не привлёк внимание югорского клуба «Газпром-Югра», который своим приглашением и открыл ему путь в большой мини-футбол. В 2007 году на правах аренды выступал за ЦСКА, в первой половине сезона 2008/09 — за «Спартак», а затем вернулся в Югорск. В начале 2010 года Петров выступал за азербайджанский «Араз», в составе которого стал обладателем бронзовых наград Кубка УЕФА по мини-футболу 2009/10.

В 2008 году Петров в составе сборной России стал победителем первого чемпионата Европы среди молодёжных команд. Позднее дебютировал в студенческой сборной России, выиграв серебро студенческого чемпионата мира, а затем сыграл и за первую сборную страны.

В начале 2012 года был отдан в аренду московскому КПРФ.

Сезон 2013—2014 провёл в составе МФК «Мытищи».

Достижения 
 Победитель молодёжного чемпионата Европы 2008двух кратный чемпион Белоруси,3-х кратный обладатель суперкубка Белоруси ,бронзовый призёр лиги чемпионов в составе Азербайджанского Араза 2009-2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте АМФР
 Профиль на официальном сайте «Газпром-Югры»
 Интервью Спорт-Экспрессу

Игроки в мини-футбол России
Игроки сборной России по мини-футболу
Игроки МФК «Газпром-Югра»
Игроки МФК ЦСКА
Игроки МФК «Спартак»
Игроки МФК «Араз»
Игроки МФК КПРФ
Игроки МФК «Мытищи»
Игроки МФК «Прогресс»
Игроки МФК «Форте»